Richard Brodersen ist der Name folgender Personen:

* Richard Brodersen (Philologe) (1793–1830), deutscher Klassischer Philologe und Pädagoge
 Richard Brodersen (Architekt) (1880–1968), deutscher Architekt